Das Sydney International 2019 war ein Damen-Tennis­turnier der WTA Tour 2019. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 7. bis 12. Januar 2019 in Sydney statt, gleichzeitig mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Sydney